Анна Глазкова:
 Глазкова, Анна Леонидовна (род. 1981) — белорусская гимнастка.
 Глазкова, Анна Николаевна (более известна как Королькова; 1892—1984) — советская писательница-сказочница.